AFA har flere betydninger:

 AFA katalog − et dansk frimærkekatalog
 Antifascistisk Aktion − en antifascistisk gruppe med udspring i det venstreradikale miljø i København
 all-flash array